A 8028-as jelzésű autóbusz Székesfehérvár és Velence települések között közlekedett. Csak egy járat tette meg a tejes távot hétköznap reggelente Velence irányában, a többi csak Székesfehérvár és Gárdony vagy Székesfehérvár és Agárd között közlekedett. A vonalat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ üzemeltette Credo EC 11 autóbuszokkal.

Megállóhelyei

!sz.
!width=25%|Megállóhely
!Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor
|-
|1||Székesfehérvár, autóbusz-állomás
|align=left|

|-
|2||Székesfehérvár, Gáz utca
|align=left|
|-
|3||Székesfehérvár, Király sor
|align=left|
|-
|4||Székesfehérvár, Fiskális út
|align=left|
|-
|5||Székesfehérvár, Zombori út
|align=left|
|-
|5||Dinnyés, vasútállomás bejárati út
|align=left|
|-
|6||Dinnyés, seregélyesi elágazás
|
|-
|7||Dinnyés, presszó
|
|-
|8||Dinnyés, seregélyesi elágazás
|
|-
|9||Dinnyés, posta
|
|-
|10||Agárd, horgásztanya bejárati út
|
|-
|11||Agárd, Csutora Csárda
|
|-
|12||Agárd, strandfürdő bejárati út
|
|-
|13||Agárd, Nádas Étterem
|
|-
|14||Agárd, iskola
|
|-
|15||Agárd, gyógyfürdő|
|-
|16||Agárd, iskola|
|-
|17||Agárd, Nádas Étterem|
|-
|18||Gárdony, ALDI|
|-
|19||Gárdony, vasútállomás|align=left|
|-
|20||Gárdony, Kék Tó Étterem|
|-
|21||Gárdony, Kisfaludi utca|
|-
|22||Gárdony, Depó Áruház|
|-
|23||Velence, Cápa Vendéglő|
|-
|24||Velence, Szakorvosi Rendelőintézet|
|-
|25||Velence, Lidó|
|-
|26||Velence, vasúti megállóhely|align=left|
|-
|27||Velence, Korzó|
|-
|28||Velence, községháza|
|-
|29||Velence, orvosi rendelő|
|-
|30||Velence, Fő utca 26.|
|-
|31||Velence, tűzoltószertár|
|-
|32||Velence, Fő utca 66.|
|-
|33||Velence, Templom köz'''
|
|}

Jegyzetek

Források

További információk
 

Magyarország megszűnt helyközi és távolsági autóbuszvonalai
KNYKK
Székesfehérvár megszűnt autóbuszvonalai
Gárdony
Velence (Magyarország)